James Stanley peut se référer à :

 James Stanley (v. 1465-1515), évêque d'Ely ;
 James Stanley (1607-1651),  de Derby, officier militaire royaliste anglais ;
 James Stanley (1664-1736),  de Derby, officier militaire et homme politique britannique.